Соногорис има више значења:

 Соногорис (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Соногорис (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику